Le cimetière du Père-Lachaise de Paris est le lieu de sépulture de nombreuses personnalités, dont voici une liste non exhaustive.

Pour les personnes incinérées, voir l'article Liste de personnalités au columbarium du Père-Lachaise.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Articles connexes 
 Liste de personnalités enterrées au cimetière de Montmartre
 Liste de personnalités inhumées au cimetière du Montparnasse
 Liste de personnalités au columbarium du Père-Lachaise
 Liste de personnalités inhumées au cimetière parisien de Bagneux

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Lien externe 
 Le Père-Lachaise : liste des personnalités inhumées

Liste en rapport avec Paris
Personnalites